Mouse Genome Informatics, online databank met het genoom van de labomuis
 Militair Geografisch Instituut, opvolger sinds 1947 van het Militair Cartografisch Instituut (MCI), cartografische onderdeel van het Belgische Leger
 McKinsey Global Institute, Amerikaans organisatiebureau
 Miss Grand International, internationale Miss-verkiezing